Евтро́пия ():
 Евтропия — жена римского императора Максимиана Геркулия, мать императора Максенция.
 Евтропия — дочь римского императора Констанция Хлора, единокровная сестра Константина Великого и мать узурпатора Непоциана.
 Евтропия из Реймса